Black kan syfta på:

 Black – HTML-färgnamn på färgen svart
 Black – artistnamnet för den brittiske musikern Colin Vearncombe 
 Black (hästfärg) – en hästfärg
 Black (personnamn) – ett personnamn samt personer med namnet
 Familjen Black – familj från Harry Potter-världen
 Sensation Black –  ett dansevenemang

Geografi

Antarktis 

 Black Coast, 
 Black Head, Västantarktis,

Kina  och Vietnam

 Svarta floden (engelska: Black River),

USA 

 Black, Alabama, ort, Geneva County,